Сан Антонио де Гомез има више значења:

 Сан Антонио де Гомез (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио де Гомез (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику